Jan Králík ist der Name folgender Personen:

* Jan Králík (Fußballspieler) (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Jan Králík (Unihockeyspieler) (* 1987), tschechischer Unihockeyspieler